Гостфейс Килла (; настоящее имя Деннис Коулз (); 9 мая 1970, Нью-Йорк, США) — американский рэпер и участник хип-хоп-группы Wu-Tang Clan. После того как коллектив получил успех от выпуска альбома «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)», участники стали выпускать свои собственные соло-проекты, имевшие разный успех. Гостфейс Килла начал сольную карьеру на альбоме «Ironman» (1996), который получил хорошие отзывы от музыкальных критиков. Он продолжил карьеру с выпуском успешных альбомов «Supreme Clientele» (2000) и «Fishscale» (2006). Сценический псевдоним был позаимствован из тайваньского фильма «Магия шахматного бокса» 1979 года. В 1996 году он получил диагноз диабет, хотя долгое время полагал, что это какая-то болезнь, передаваемая половым путём. Является вегетарианцем. Принял ислам.

В 2006 году MTV включила его в список самых выдающихся МС всех времён.

Карьера 
Деннис и остальные участники группы Wu-Tang Clan дебютировали с альбомом Enter the Wu-Tang (36 Chambers), на котором он выступал под псевдонимом Ghostface Killah. Вместе со своим другом The RZA он смог собрать вместе всех семерых участников, а позже также выступал в роли исполнительного продюсера на всех релизах Wu-Tang Clan.

Гостфейс стал популярным за особенный стиль чтения: быстрый и темпераментный, а чуть позже с эмоциональным зарядом с постоянным ритмом чтения.

Также он записал саундтрек к видеоигре Grand Theft Auto: Chinatown Wars совместно с рэпером DOOM.

Дискография 

Студийные альбомы
 Ironman (1996)
 Supreme Clientele (2000)
 Bulletproof Wallets (2001)
 The Pretty Toney Album (2004)
 Fishscale (2006)
 More Fish (2006)
 The Big Doe Rehab (2007)
 Ghostdini: Wizard of Poetry in Emerald City (2009)
 Apollo Kids (2010)
 Twelve Reasons to Die (2013)
 36 Seasons (2014)
 Twelve Reasons to Die II (2015)
 The Lost Tapes (2018)

Совместные альбомы
 718 (с Theodore Unit) (2004)
 Put It on the Line (с Trife Da God) (2005)
 Sniperlite (с J Dilla и MF Doom) (2008)
 Wu-Massacre (с Method Man и Raekwon) (2010)
 Wu Block (с Sheek Louch) (2012)
 TBA (с MF Doom) (2013)

Сборники
 Shaolin’s Finest (2003)
 Live in NYC (2006)
 Hidden Darts (2007)
 The Wallabee Champ (2008)
 GhostDeini the Great (2008)

Примечания

Ссылки 

Рэперы США
Исполнители Universal Music Group
Музыканты Wu-Tang Clan
Артисты, известные под псевдонимами